Влади́мир Матве́ев:
 Матвеев, Владимир Андреевич (1919—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Матвеев, Владимир Аркадьевич (род. 1956) — белорусский учёный-инфекционист.
 Матвеев, Владимир Гаврилович (1939—2017) — актёр, народный артист России.
 Матвеев, Владимир Георгиевич (1919—?) — советский геолог, лауреат Ленинской премии 1966 года.
 Матвеев, Владимир Зосимович (1897—1947) — начальник Норильскстроя.
 
 Матвеев, Владимир Иосифович (род. 1943) — украинский политик.
 Матвеев, Владимир Михайлович (род. 1952) — советский и российский актёр, Народный артист России.
 Матвеев, Владимир Николаевич (1946—2023) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Матвеев, Владимир Сергеевич (1909—1963) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 Матвеев, Владимир Юрьевич (1948—2015) — российский искусствовед.